Los términos Afyon o Afyonkarahisar se pueden referir a:

 La provincia turca de Afyonkarahisar.
 La ciudad de Afyonkarahisar, capital de la provincia homónima.